Název Kamenná má více míst:
 Kamenná (Bohostice) – část obce Bohostice v okrese Příbram
 Kamenná (Jílové) – část obce Jílové v okrese Děčín
 Kamenná (Krásná) – část obce Krásná v okrese Cheb
 Kamenná (Libavá) (568 m n. m.) – kopec ve vojenském újezdu Libavá
 Kamenná (Milín) – část obce Milín v okrese Příbram
 Kamenná (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice
 Kamenná (okres Jihlava) – obec v okrese Jihlava
 Kamenná (okres Šumperk) – obec v okrese Šumperk
 Kamenná (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Kamenná (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Frýdek-Místek
 Kamenná (Vyšší Brod) – zaniklá osada v okrese Český Krumlov
 Kamenná Hora – část obce Nečtiny v okrese Plzeň-sever
 Kamenná Horka (Krásná Lípa) – část obce Krásná Lípa v okrese Děčín
 Kamenná Horka – obec v okrese Svitavy
 Kamenná Lhota – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Kamenná Lhota (Borotín) – část obce Borotín v okrese Tábor
 Kamenná Lhota (Čestín) – část obce Čestín v okrese Kutná Hora
 Kamenná Lhota (Popovice) – část obce Popovice v okrese Benešov
 Kamenná (Plaská hornatina) (402,2 m) – vrchol v Kralovické pahorkatině, jihozápadně od Hradiště v okrese Rokycany
 Kamenná (Brdská vrchovina) (735,5 m) – vrchol v Brdech, jižně od Strašic v okrese Rokycany
 Kamenná (Šumava) (1101,0 m) – vrchol na Šumavských pláních, severovýchodně od Nového Světa v okrese Prachatice

 Kamenná slunce – geologická zvláštnost a Národní přírodní památka v Českém středohoří

Externí odkazy